Južne (,  – Južnoje nebo  – Južnij) je přístavní město na břehu Černého moře v Oděské oblasti na Ukrajině. Spolu s Oděsou a Čornomorskem patří mezi tři největší přístavy Ukrajiny a ve skutečnosti s nimi tvoří jediné souměstí. V samotném Južném žilo v roce 2001 bezmála 24 tisíc obyvatel.

Externí odkazy 
 
 oficiální stránky 

Přístavní města Černého moře
Přístavní města na Ukrajině
Města v Oděské oblasti